Нижче наведено музичні альбоми, що посіли 1-шу сходинку чарту Rap Albums у 2015 р. Billboard публікує чарти з датою у приблизно 18-22 дні наперед від дати виходу альбому.

Див. також 
 2015 у музиці

Посилання 

2015